Anna di Kiev o Anna Jaroslavna o Anna di Rus' di Kiev (1024/1032-1075) – moglie di Re Enrico I di Francia
 Anna I di Russia (1693-1740) – imperatrice di Russia dal 1730 fino alla morte
 Anna Leopol'dovna Romanova o Anna Karlovna (1718-1746) – reggente di Russia per alcuni mesi (1740-1741)
 Anna Petrovna Romanova (1708-1728) – granduchessa di Russia
 Anna Pavlovna Romanova (1795-1865) – granduchessa di Russia e regina dei Paesi Bassi come consorte di Guglielmo II dei Paesi Bassi